Nerium est un genre de plante de la famille des Apocynaceae.

Liste d'espèce 
Selon :
 Nerium coccineum
 Nerium ditericum
 Nerium divaricatum
 Nerium hinoidea
 Nerium indicum
 Nerium mascatense
 Nerium oleander
 Nerium salicinum
 Nerium undulatum

Étymologie 
Le genre Nerium vient du grec « nerion » désignant l’eau ou de « Nereus », dieu marin primitif de la mythologie grecque et oleander vient du latin « olea » désignant l’olivier,en  référence à la ressemblance des feuillages.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apocynaceae
Plante toxique